Les Abysses (ou les Strates infinies des Abysses) sont un plan d'existence d'alignement chaotique mauvais dans le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons. C'est l'un des nombreux plans extérieurs faisant partie de la cosmologie standard de Donjons et dragons, que l'on retrouve dans les campagnes de jeu de Planescape, Greyhawk ou encore des Royaumes oubliés.

Description 

La description des Abysses est très variable selon les éditions des manuels de référence et les campagnes de jeu auxquelles on se réfère. Si l'on adopte un point de vue extérieur, on peut en conclure que c'est un plan dont la structure varie continuellement. Mais l'on peut aussi se mettre à la place d'un personnage de jeu soumis à ces informations contradictoires : cela signifierait alors que ce sont les démons eux-mêmes qui répandent des fausses rumeurs sur leur milieu de vie, et que ceux qui les étudient se retrouvent perdus.

L'une des descriptions des Abysses nous présente le plan comme une succession de strates aux climats aussi extrêmes que différents, allant des féroces tempêtes de sable aux étendues gelées et aveuglantes, en passant par les laves bouillonnantes, les roches fondues, les océans sans fond grouillant d'immenses léviathans, sans oublier les marécages champignonneux saturés d'une atmosphère nauséabonde et putride, et finalement le vide, infini et vertigineux.

Habitants 

Les Abysses sont la terre des tanar'ri, qui sont les démons qui contrôlent le plan. Ces démons sont en perpétuelle lutte avec les diables de Baator, dans un conflit que l'on appelle la Guerre Sanglante.

D'autres variétés de créatures et divinités chaotiques mauvaises habitent sur ce plan, parmi lesquelles on peut citer les bébiliths, les bodaks, les morts-vivants et même quelques diables renégats.

Les âmes errantes des Abysses sont appelées les manes. Ils ont la peau blanche et pâle, des dents acérées, et certains prétendent que l'on peut voir des larves évoluer au cœur de leur chair. Les manes qui survivent pendant de nombreuses années peuvent espérer être promues et devenir des formes inférieures de démons.

Les Abysses comptent un nombre substantiel de princes démons; on peut citer Demogorgon, Graz'zt et Pazuzu. De nombreuses divinités mauvaises ont également choisi les Abysses comme terre d'accueil. La plus fameuse d'entre elles est sans conteste Lloth, la reine-araignée, déesse des drows.

Structure
Tout comme les autres Plans Extérieurs, les Abysses sont un plan d'une étendue infinie, qui contient un nombre infini de strates.

Dans la cosmologie standard de Donjons et dragons, la première strate possède des frontières communes avec les plans voisins du Pandémonium et de Carcères ; le passage est donc possible entre les Abysses et ces deux plans en certains endroits. Le fleuve Styx traverse les Abysses pour rejoindre nombre d'autres Plans Extérieurs ; il constitue donc un autre moyen de voyager entre les plans.

Dans la cosmologie des Royaumes oubliés, les Abysses sont reliées au Plan Primaire via le Plan Astral. Plusieurs portails permettent d'y accéder.

Strates
Le nombre de strates des Abysses n'est pas clairement défini. D'aucuns prétendent que ce nombre est infini, là où d'autres le fixent à 666, avec une évidente référence biblique. De nouveau, ces divergences d'opinion peuvent fort bien s'expliquer dans le cadre du jeu, si l'on considère que différents observateurs rapportent des conclusions différentes de leur séjour dans les Abysses, trompés qu'ils sont par la duperie des démons.

Les strates sont numérotées selon l'ordre dans lequel elles ont été découvertes par différentes personnalités du jeu (on attribue ainsi parfois ces découvertes à la Fraternité de l'Ordre, qui est une faction du jeu Planescape). Il est bien sûr impossible de savoir si les strates sont effectivement structurées dans cet ordre, voire si elles sont structurées de quelque manière que ce soit. En effet, plusieurs versions font état d'un univers à ce point chaotique que les strates ne font que s'agglutiner les unes aux autres, et ce dans toutes les directions possibles.

Influences historiques
Le nom Abysses provient des traditions religieuses judaïque et chrétienne; il y représente une source infinie de chaos. C'est également une autre appellation de l'Enfer.

Sources

Plan extérieur